Bogusławski sau Boguslawski se pot referi la:
 Andrzej Bogusławski (n. 1931), lingvist polonez
 Moissaye Boguslawski (c. 1888 - 1944), pianist și compozitor american
 Palm Heinrich Ludwig von Boguslawski (1789-1851), profesor de astronomie german de origine poloneză
 Wojciech Bogusławski (1757-1829), actor, regizor de teatru, dramaturg, pedagog, traducător și cântăreț de operă polonez
 Boguslawsky (crater), un crater de impact lunar numit după Palm von Boguslawski

Boguslavsky 
 Mykola Bohuslavsky (1850-1933), muzician ucrainean
 Kseniya Boguslavskaya (1892-1972), artistă avangardistă rusă
 Boguslavsky Triple-Deckers, un grup de șase clădiri istorice din Fall River, Massachusetts

Vezi și 
 Bohuslav